2 miejscowości w Polsce o podobnej nazwie: 
 Susk Nowy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Rzekuń 
 Susk Nowy – poprzednia nazwa wsi Susk Nowy w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Sierpc